Милан Перич (; ) — сербский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Родился 16 апреля 1986 года в городе Чачак. Воспитанник футбольной школы клуба «Младост» (Лучани). Взрослую футбольную карьеру начал в 2003 году в основной команде того же клуба, провёл три сезона, приняв участие в 61 матче чемпионата и забив 31 гол.

Летом 2006 года перешёл в симферопольскую «Таврию», однако выступал только за дублирующий состав, а также провёл два матча в Кубке Украины, забив во втором из них в ворота «Закарпатья».

Не сумев заиграть за рубежом, в начале 2007 года вернулся на родину, став игроком «Хайдука» (Кула), за который выступал следующие полтора сезона.

5 июля 2008 года подписал четырёхлетний контракт со столичным «Партизаном», однако закрепиться в составе гранда не сумел, сыграв за полгода только в одном матче чемпионата. Поэтому в дальнейшем выступал исключительно в аренде за «Ягодину», «Нафту», «Млади Радник» и «Металац».

Своей игрой за последнюю команду привлёк внимание представителей тренерского штаба венгерского «Капошвара», к составу которого присоединился летом 2010 года. Сыграл за клуб из Капошвара следующие полтора сезона своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведённого в составе «Капошвара», был основным игроком атакующего звена и одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,44 гола за игру первенства.

В начале 2012 года перешёл в «Видеотон» с Секешфехервара, с которым сразу в том же сезоне выиграл кубок венгерской лиги, однако за год сыграл лишь в 5 матчах чемпионата, из-за чего в начале 2013 года был отдан в аренду в «Ференцварош», в составе которого второй раз подряд выиграл кубок лиги. В финале столичная команда победила именно «Видеотон» со счетом 5:1, однако Перич на поле не вышел.

В 2014 году на условиях аренды играл в составе команд клубов «Печ» и «Дунайварош».

В начале 2015 года Милан вернулся в Сербию подписав контракт с клубом «Доньи Срем».

Выступления за сборную 
С 2007 по 2009 год выступал в составе молодёжной сборной, провёл 6 матчей и забил 1 гол.

Достижения 
 Обладатель Кубка венгерской лиги: (2): 2012, 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте HLSZ

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Младост» Лучани
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Хайдук» Кула
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Ягодина»
Игроки ФК «Нафта»
Игроки ФК «Млади Радник»
Игроки ФК «Металац» Горни-Милановац
Игроки ФК «Ракоци»
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Печ»
Игроки ФК «Доньи Срем»
Игроки ФК «Бежания»
Игроки ФК «Бачка-Топола»
Игроки ФК «Слобода» Ужице